Ненад Ферчец (; род. 12 апреля 1961, Пула) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2007).

Чемпион Хорватии 1984 г. Серебряный призер чемпионата Хорватии 2004 г. Участник большого дележа 1-го места в чемпионате Хорватии 1999 г. (на основании дополнительных показателей золотую медаль получил другой участник).

В составе сборной Хорватии участник шахматной олимпиады 2002 г. и матча со сборной Словении (2004 г.).

Участник личного чемпионата Европы 2010 г.

Участник Кубков европейских клубов 2006 и 2008 гг.

Победитель международного турнира в Опатии (2003 г.). Победитель опен-турниров в Великой-Горице (2002 г.) и Порече (2009 г.). Участник больших дележей 1-го места в опен-турнирах в Задаре (1997 г.), Бледе (2000 г.), Ашахе (2001 г.), Рабаце (2003 г.), Босняцах (2004 г.) и Любляне (2005 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Хорватии